est un genre éteint et fossile de Neochoristodera, un type de « reptiles » aquatiques ressemblant superficiellement, par convergence évolutive, aux gavials actuels. Il appartient à la famille des Simoedosauridae.

Présentation 
Les deux espèces rattachées à ce genre, T. namsarai et T. klauseni ont été trouvées dans le Crétacé inférieur du désert de Gobi en Mongolie.

Description 

Tchoiria est un choristodère d'assez grande taille, environ , qui ressemble en apparence aux gavials actuels avec un long museau effilé portant des dents pointues, et un cou court. Son crâne cordiforme (en forme de cœur) atteint environ  de long.
Il est un proche parent du célèbre Simoedosaurus.

Classification

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1975
Paléontologie en Mongolie